Sidaharja (Pamarican), een plaats in Indonesië
Sidaharja (Lakbok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing